País neutro
 Neutralidade de gêneros
Neutralidade de gênero
 Neutralidade da rede — princípio garantidor do livre acesso a qualquer tipo de informação na internet
 pH — em química, uma solução aquosa nem ácida nem alcalina, neutra
 Imparcialidade

Desambiguação